Schanz ist ein geographischer Name:

Kommunen:
 Schanz, Beiname der Stadt Ingolstadt
 Schanz, deutscher Name der Gemeinde Valy u Mariánských Lázní im Okres Cheb, Region Karlovarský kraj, Tschechien

Ortsteile und Quartiere:
 in Deutschland:
 Schanz (Böckingen), Wohngebiet in Heilbronn-Böckingen, Baden-Württemberg
 Schanz (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schanz (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schanz (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schanz (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern

 in Österreich:
 Schanz (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schanz (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard am Hornerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schanz (Gemeinde Liebenau), Ortschaft von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schanz (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schanz (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Schanz (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schanz (Ehrwald), Ortsteil von Ehrwald, Bezirk Reutte, Tirol

Höhen:
 Schanz, Kuppe in der thüringischen Rhön
 Schanz (Pass) oder Schanze, Pass zwischen dem Tal der Fichtenberger Rot und dem Talsystem der Murr bei Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schanzsattel bzw. Auf der Schanz, ein Pass in der Steiermark

Gletscher:
 Schanz-Gletscher im Ellsworthland, Antarktika

Schanz bezeichnet außerdem:
 Schanz, das Achterdeck auf Kriegsschiffen (auf Segelschiffen mit Kajüthaus, Steuerstand und Besanmast), siehe Deck (Schiffbau)
 Bahnhof Aachen Schanz, einen an einer früheren Festungsschanze (Lütticher Schanze) gelegenen Haltepunkt der Deutschen Bahn in Aachen

Schanz ist der Familienname von:
 Alfred Schanz (1868–1931), deutscher Orthopäde
 August Schanz (1871–1935), deutscher Unternehmer, Schlossermeister und Kommunalpolitiker
 Deborah Schanz (* 1975), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Dieter Schanz (* 1937), deutscher Politiker
 Else Schanz-Winnewisser (* 1936), deutsche Malerin
 Frida Schanz (1859–1944), deutsche Jugendbuchautorin, Herausgeberin und Lehrerin
 Georg von Schanz (1853–1931), deutscher Nationalökonom
 Günther Schanz (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heidi Schanz (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Heiner Schanz (* 1965), deutscher Forstwissenschaftler
 Heinz Schanz (1927–2003), deutscher Maler
 Julius Schanz (1828–1902), deutscher Germanist, Literaturhistoriker und Dichter 
 Martin Schanz (1842–1914), deutscher Philologe
 Max Schanz (1895–1953), deutscher Kunstpädagoge, Gestalter und Maler
 Moritz Schanz (1853–1922), deutscher Kaufmann, Forschungsreisender und Kolonialschriftsteller
 Oskar Schanz (1868–1920), deutscher Jurist und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Otto Schanz (* unbekannt; † 1934), deutscher Motorradrennfahrer
 Paul von Schanz (1841–1905), deutscher katholischer Theologe
 Pauline Schanz (1828–1913), deutsche Schriftstellerin
 Peter Schanz (* 1957), deutscher Autor, Dramaturg und Regisseur
 Robert Siegismund Schanz († 1849), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Sebastian Schanz (* 1977), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Thomas Schanz (* 1980), deutscher Koch und Hotelier
 Tom Schanz (1962–2017), deutscher Geotechniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schanze, Schantz
 Schanzkleid